Single numer jeden w roku 1986 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 1986 (USA)